KVE Drongen is een Belgische voetbalclub uit Drongen. De club is aangesloten bij de KBVB met stamnummer 3851 en heeft blauw als clubkleuren. Naast een eerste elftal, reserve-elftal en damesploeg heeft de club ook een uitgebreide jeugdwerking en treedt met meer dan 20 jeugdploegen in competitie.

Geschiedenis
Rond 1943 sloot VV Drongen Sport zich aan bij de Belgische Voetbalbond. De club ging er in de provinciale reeksen spelen.

KVV Drongen Sport speelde in groene kleuren. In de Drongense gehuchten Baarle en Luchteren ontstonden later ook voetbalclubs FC Baarle en VK Luchteren, die zich eveneens bij de KBVB aansloten. In 1997 fusioneerden die clubs tot Eendracht Drongen 97. KVV Drongen Sport was in die periode de laagst gerangschikte club uit Drongen, want in 1996 was men gezakt naar Vierde Provinciale, allerlaagste niveau, terwijl dorpsgenoot Eendracht Drongen 97 in 1997 zelfs promoveerde naar Tweede Provinciale.

In 2003 smolten beide Drongense clubs samen. De fusieclub werd Koninklijke Voetbalvereniging Eendracht Drongen (KVE Drongen) genoemd. De club nam aanvankelijk grijs en blauw als clubkleuren aan en speelde verder met stamnummer 3851. De volgende jaren kon de club opklimmen tot in Tweede Provinciale.

Na verscheidene seizoenen in Tweede Provinciale werd KVE Drongen in 2014 kampioen en promoveerde zo naar Eerste Provinciale. Het eerste seizoen werd een twaalfde plaats behaald, maar in 2016 ging het fout en degradeerde Drongen naar Tweede Provinciale, waar wel opnieuw de titel werd behaald.

In 2017-2018 behaalde Drongen met een zesde plaats in Eerste Provinciale de hoogste klassering uit de clubgeschiedenis. Dat de club het volgende seizoen degradeerde, was dan ook verrassend.

In 2019-2020 stond Drongen bij het stopzetten van de competities door de Coronacrisis eerste in Tweede Provinciale A en promoveerde daardoor naar Eerste Provinciale.

Resultaten

Bekende oud-(jeugd)spelers
 Kevin De Bruyne
 Wim De Coninck
 Arne Naudts

Externe link
 Officiële website

Voetbalclub in Gent
Drongen